Chilnualna peut désigner :
Les chutes Chilnualna, en Californie.
Les lacs Chilnualna, en Californie.